Le qualificazioni del singolare femminile del BNP Paribas Open 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 
 
  Anastasia Potapova (primo turno)
  Sara Sorribes Tormo (ultimo turno)
  Stefanie Vögele (qualificata)
  Vera Zvonarëva (ultimo turno, ritirata)
  Dalila Jakupovič (ultimo turno)
  Katie Boulter (ultimo turno)
  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Kristýna Plíšková (primo turno)
  Zhu Lin (qualificata)
  Zarina Diyas (qualificata)
  Sorana Cîrstea (ultimo turno)
  Mandy Minella (primo turno)

  Veronika Kudermetova (ultimo turno) 
  Viktorija Golubic (qualificata) 
  Anna Blinkova (ultimo turno) 
  Fiona Ferro (primo turno) 
  Natalia Vikhlyantseva (qualificata) 
  Heather Watson (primo turno) 
  Timea Bacsinszky (ultimo turno) 
  Kateryna Kozlova (qualificata) 
  Olga Danilović (primo turno) 
  Nao Hibino (qualificata) 
  Misaki Doi (qualificata) 
  Fanny Stollár (primo turno)

Qualificate 

  Priscilla Hon
  Kateryna Kozlova
  Stefanie Vögele
  Christina McHale
  Natalia Vikhlyantseva
  Viktorija Golubic

  Ysaline Bonaventure 
  Caty McNally 
  Zhu Lin 
  Zarina Diyas 
<li>  Nao Hibino
  Misaki Doi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2019